Všehrdy est un toponyme qui peut désigner :

Všehrdy, une commune du district de Chomutov, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Všehrdy, une commune du district de Plzeň-Nord, dans la région de Plzeň.

Homonymie de localités en  Tchéquie